Слі́нкін — російське прізвище. Відомі носії:

 Слінкін Андрій Вікторович — український футболіст, захисник та півзахисник.
 Слінкін Ілля Васильович — російський радянський, партійний діяч.
 Слінкін Михайло Філантійович — український історик, доктор історичних наук, спеціаліст з історії та політики Авганістану.
 Слінкін Олексій Олександрович — російський хімік.
 Слінкін Сергій Вікторович — російський фізик, ректор Тобольської державної соціально-педагогічної академії імені Д. І. Менделєєва.

Російські прізвища